

Codici 
 IV – codice vettore IATA di Wind Jet
 IV – codice FIPS 10-4 della Costa d'Avorio

Informatica 
 iv – estensione dei file di Virtual Reality
 Initialization Vector in crittografia

Musica 
 IV – album dei Black Widow del 1973
 IV – album dei Toto del 1982
 IV – album degli Israel Vibration del 1993
 IV – album dei Diamond Rio del 1996
 IV – album delle Arabesque del 1999
 IV – album dei Jaded Heart del 1999
 IV – album dei Fucking Champs del 2001
 IV – album dei Bondage Fruit del 2001
 IV – album dei Zebra del 2003
 IV – album dei Kick Axe del 2004
 IV – album dei Bucket Full of Teeth del 2005
 IV – album dei To/Die/For del 2005
 IV – album dei Godsmack del 2006
 IV – album dei Veruca Salt del 2006
 IV – album dei Winger del 2006
 IV – album dei Small Jackets del 2013
 IV – album dei Black Mountain del 2016
 IV – album dei BadBadNotGood del 2016

Altro 
 IV – quattro nel sistema di numerazione romano
 Classe IV – classe della Flotta stellare di Star Trek
 Italia Viva – partito politico italiano
 Scala IV – scala del modellismo ferroviario
 IV – Intravenosa (medicina)
IV – Personaggio immaginario della serie Yu Gi Oh! Zexal